Полтавская область Украины включает следующие населённые пункты:
 населённых пунктов — 1862, в том числе:
 сельских — 1826;
 городских — 36, в том числе:
 поселков городского типа — 21;
 городов — 15

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 4 районам.. Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2001 года

Районы

Кременчугский район

Лубенский район

Миргородский район

Полтавский район

См. также 
 Города Полтавской области

Примечания 

Списки населённых пунктов Украины